Agriopis är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Hübner 1825. Agriopis ingår i familjen mätare. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mätare
Agriopis